El término Luis Felipe de Orleans puede referirse a:
 Luis Felipe de Orleans (1725-1785), de la Casa de Orleans;
 Luis Felipe II de Orleans (1747-1793), hijo del anterior;
 Luis Felipe I de Francia, hijo del anterior, rey de los franceses (1830-1848) y último rey de Francia.